Лига Леумит 1975/1976 — 24-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1975/1976
Израиль
Израиль
1975 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1976 году